Cabo Corrientes kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cabo Corrientes (udde), Chocó,

Falklandsöarna 

 Cape Carysfort, udde,

Kuba 

 Cabo Corrientes (udde i Kuba), Provincia de Pinar del Río,

Mexiko 

 Cabo Corrientes (kommun), Jalisco, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar